Белореченск — название населенных пунктов в России:

 Белореченск — посёлок в Омутнинском районе Кировской области.
 Белореченск — город в Краснодарском крае.
 Белореченск — аэродром, Родниковское сельское поселение, Белореченский район, Краснодарский край.